Die Fortuna liga ist die höchste Fußball-Spielklasse der Slowakei. Seit der Saison 2014/15 wird sie vom Sportwetten-Anbieter Fortuna gesponsert, nachdem sich die Brauerei Corgoň nach zehnjähriger Sponsorentätigkeit zurückgezogen hat.

Geschichte 
Die erste slowakische Fußballliga entstand im Jahr 1939. In der Zeit der 1. Slowakischen Republik sind fünf Spielzeiten bis Ende gespielt worden, in der sechsten Spielzeit (1944/45) nur die ersten zwei Runden. Nach der Auflösung der Föderation mit Tschechien zum 31. Dezember 1992 wurde nach 1993 die gemeinsame Spielklasse nicht fortgeführt.

Der Rekordmeister ist ŠK Slovan Bratislava mit elf Meistertiteln. Der MŠK Žilina gewann seit 2002 sieben Mal die slowakische Meisterschaft und ist gemeinsam mit Slovan (ebenfalls sieben Titel in diesem Zeitraum) der erfolgreichste Verein auf nationaler Ebene im 21. Jahrhundert.

Seit der Saison 2017/18 wird die Liga im Playoff-System ausgespielt. Dabei spielen  die 12 Vereine in ersten Saisonrunde um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Verteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellt. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg.

Liganamen

Zuschauer

Meister und Pokalsieger

Historische Saisonübersicht

Meisterschaften nach Vereinen

Ewige Tabelle 
Die Tabelle ist nach der Drei-Punkte-Regel berechnet. Stand: nach der Saison 2018/19

Pl. = Platz; Sai. = Spielzeiten; Sp. = Spiele; S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; E.T. = Erzielte Tore; G.T. = Gegentore; Pkt. = Punkte.

Punktabzüge 
 *1 In der Saison 2013/14 wurden DAC Dunajská Streda sechs Punkte abgezogen.
 *2 In der Saison 2012/13 wurden dem FC Nitra drei Punkte abgezogen
 *3 In der Saison 1999/2000 wurden Chemlon Humenné drei Punkte abgezogen.
 *4 In der Saison 1994/95 wurden Lokomotíva Košice drei Punkte abgezogen.

UEFA-Fünfjahreswertung

Startrekorde 
Den aktuellen Startrekord stellte DAC Dunajská Streda mit acht Siegen in Folge in der Saison 2020/21 auf.

 8 Siege: DAC Dunajská Streda (2020/21)
 6 Siege: Inter Bratislava (1993/94) und MFK Košice (2008/09)

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Fortuna liga
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Weblinks 

 fortunaliga.sk: Offizielle Website der Fortuna liga (slowakisch)
 futbalsfz.sk: Offizielle Website des slowakischen Fußballbundes (slowakisch)
 slowakei-net.de: Slowakischer Fußball bei Slowakei-Net.de

Einzelnachweise